«Машинострои́телей» — станция Екатеринбургского метрополитена. Расположена между станциями «Уралмаш» и «Уральская».

История строительства 
В январе 1981 года в районе станции началось перемещение инженерных и транспортных сетей, в том числе перенос трамвайных путей на пересечении проспекта Космонавтов и ул. Фронтовых Бригад. В августе 1982 года на самом длинном перегоне пускового участка между станциями «Машиностроителей» и «Уральская» началось строительство тоннелей.

В июле 1983 года трест Строймеханизация № 2 начал разработку котлована под станцию. В апреле 1985 года состоялась первая сбойка перегонных тоннелей метро (перегон к станции «Уралмаш»), а в апреле 1986 года в канун 116-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина — сбойка второго тоннеля на перегоне до станции «Уралмаш».

В феврале 1986 года развернулись архитектурно-отделочные работы. В августе 1987 года из котлована станции проведена сложнейшая проходка под железнодорожными путями в направлении вестибюля № 1 и проходных завода имени Калинина.

В феврале 1988 года в перегонном тоннеле к станции «Уралмаш» уложены первые кубометры бетона на устройстве постоянного железнодорожного пути. В марте того же года бригада отделочников И. Торгачева из управления Союзметроспецстрой приступила к облицовке белым коелгинским мрамором колонн подземного перрона станции.

В июне 1988 года начался монтаж первого эскалатора (до этого в Свердловске эскалаторы были только в ДК УЗТМ). В августе того же года закончили укладка путевого бетона в правом перегонном тоннеле между станциями «Уралмаш» и «Машиностроителей», на участке началось движение мотовоза по широкой колее.

В июне 1989 года начались работы по монтажу эскалаторов в вестибюле № 1 станции, тогда же закончили монтировать СТП на станции.

25 апреля 1991 года Государственной комиссией станция была принята в эксплуатацию. 26 апреля того же года состоялся первый рейс для метростроителей, 27 апреля было открыто пассажирское движение.

22 декабря 1992 года было открыто пассажирское движение до станции «Уральская».

Оформление 
Станция колонного типа с плоским горизонтальным перекрытием, перронный зал расчленён 24 колоннами, с расстоянием между ними 4,5 метра. Цокольная часть путевых стен уложена плитами чёрного лабрадорита, по центру — широкая полоса зелёного змеевика Шабровского месторождения, верхняя часть украшена коелгинским мрамором, стены украшены художественными вставками в виде барельефов, отлитых из металла. Полы выложены полированным гранитом с чётким геометрическим рисунком. Светильники и мебель сделаны на ЗиКе. Проект разработан институтом УралпромстройНИИпроект (рук. Н. А. Кудинова).

У станции два вестибюля. Северный ведёт на перекрёсток проспекта Космонавтов и ул. Фронтовых бригад (станция «Машиностроителей» вовсе не находится на одноимённой улице, на последнюю ведёт один из вестибюлей следующей станции «Уралмаш»!), а южный — на проспект Космонавтов в сторону завода имени М. И. Калинина.

В наклонных тоннелях обоих вестибюлей имеются короткие эскалаторы для подъёма (по 2 ленты с двумя светильниками на балюстрадах между ними) и обычные лестницы для спуска. У станции имеется ещё одна особенность: наклонный тоннель южного вестибюля не примыкает непосредственно к залу станции, а соединён с ним галереей.

Наземный общественный транспорт 
Станция имеет выходы к трём остановкам: троллейбусов, трамваев и маршрутных такси.

Таблица: маршруты общественного транспорта (данные на май 2020 года)

Примечания

Ссылки 
 Станция «Машиностроителей» на сайте «Мир метро»

Станции Екатеринбургского метрополитена
Колонные станции мелкого заложения
Станции метрополитена, построенные в 1991 году